|Источник (плотность)   = 
 |Максимальная высота     = 
 |Средняя высота          = 
 |Минимальная высота      = 
 |Телефонный код          = 
 |Почтовые индексы        = 
 |Сайт                    = 
 |Категория на Викискладе = 
}}

Тягунский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Кытмановском районе Алтайского края России. Административный центр — село Тягун (до 2005 года административный центр — село Кытманушка).

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1581 человек, в том числе 769 мужчин и 812 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 7 населённых пунктов:

Примечания 

Муниципальные образования Кытмановского района
Сельские поселения Алтайского края